Burton Albion FC (celým názvem: Burton Albion Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Burton-on-Trent v nemetropolitním hrabství Staffordshire. Založen byl v roce 1950. Od sezóny 2018/19 působí v EFL League One (3. nejvyšší soutěž). Klub se považuje za pokračovatele tradic čtveřice zaniklých fotbalových týmu, co ve městě dříve působily. Jmenovitě to byly kluby Burton Swifts, Burton Town, Burton United a Burton Wanderers. Klubové barvy jsou žlutá a černá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Pirelli Stadium s kapacitou 6 912 diváků.

Získané trofeje 
 Staffordshire Senior Cup ( 1× )
 1955/56
 Birmingham Senior Cup ( 2× )
 1953/54, 1996/97

Úspěchy v domácích pohárech 
Zdroj: 

 FA Cup
 4. kolo: 2010/11
 EFL Cup
 Semifinále: 2018/19
 FA Trophy
 Finále: 1986/87
 EFL Trophy
 2. kolo (Severovýchod): 2010/11, 2014/15

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1950–1954: Birmingham & District League
 1954–1955: Birmingham & District League (Northern Section)
 1955–1958: Birmingham & District League (Division One)
 1958–1959: Southern Football League (North-Western Section)
 1959–1966: Southern Football League (Division One)
 1966–1970: Southern Football League (Premier Division)
 1970–1971: Southern Football League (Division One)
 1971–1972: Southern Football League (Division One North)
 1972–1973: Southern Football League (Premier Division)
 1973–1974: Southern Football League (Division One North)
 1974–1977: Southern Football League (Premier Division)
 1977–1979: Southern Football League (Division One North)
 1979–1987: Northern Premier League
 1987–2001: Southern Football League (Premier Division)
 2001–2002: Northern Premier League (Premier Division)
 2002–2007: Conference National
 2007–2009: Conference Premier
 2009–2015: Football League Two
 2015–2016: Football League One
 2016–2018: English Football League Championship
 2018– : English Football League One

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Čeští hráči v klubu 
Seznam českých hráčů, kteří působili v klubu Burton Albion FC:
  Tomáš Egert

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1950
Staffordshire